Тремо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 32 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 361,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тремон на сайті французького Національного інституту географії
 Тремон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тремон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тремон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тремон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна